Faber György (1638–1693) jezsuita pap, bölcsészdoktor
 Faber György (1900–1989) agrármérnök, újságíró, lapszerkesztő